Il palazzo Negrone è un edificio sito in Piazza delle Fontane Marose ai civici 3 e 4 a Genova, inserito il 13 luglio del 2006 nella lista tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova divenuti in tale data Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Storia e descrizione 
L'aspetto attuale è il frutto di una riedificazione di prospetti (numeri civici 3 e 4) realizzata alla fine del XVIII secolo da Antonio Barabino, padre del più celebre architetto Carlo Barabino, per il marchese Negrone, incorporando una costruzione eretta tra il 1560 e il 1562 per Francesco De Ugarte, ambasciatore della Corona spagnola presso la Repubblica di Genova.

Fu brevemente Spinola Ayrolo (XVII secolo) e successivamente Negroni;

Con l'allargamento e il riordino altimetrico della salita di Santa Caterina, oltre all'adeguamento del raccordo tra questa strada, piazza delle Fontane Marose e via Carlo Felice (oggi via XXV Aprile), si rese necessaria la sistemazione dei portali marmorei che vennero rialzati nel 1870 con un ulteriore assestamento compositivo dei prospetti.

Galleria d'immagini

Voci correlate 
 Barocco genovese
 Centro storico di Genova
 Rolli di Genova
 Patrimonio dell'umanità
 Negrone famiglia
 Piazza delle Fontane Marose

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Negrone
Palazzi barocchi di Genova
Maddalena (Genova)